Э́ллисон Ли ДеМа́ркус (), в девичестве — Элдерсон (; 18 января 1977, Нашвилл, Теннесси, США) — американская фотомодель.

Личная жизнь 
Эллисон ДеМаркус замужем, у неё есть двое детей.
 Супруг —  (род.1971), музыкант. У супругов двое детей — дочь Мэделин Ли ДеМаркус (род.17.12.2010) и сын Дилан Джей ДеМаркус (род.20.07.2012).

Примечания

Ссылки 
 

Фотомодели США